Petacci ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Petacci (1912–1945), italienische Geliebte von Mussolini
 Emilio Petacci (1886–1965), italienischer Schauspieler